Я́шезеро (, ) — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, входит в Шокшинское вепсское сельское поселение.

Общие сведения 
Расположена на северо-восточном берегу озера Яшозеро на реке Ветлюс.
В состав Карельской АССР передана 26 марта 1939 года из состава Ленинградской области. До этого — в составе Шелтозерско-Бережной волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

В 2006 году скончался последний житель села — Анатолий Петровиа Анисимов. После его смерти жена переехала в Ладву, и деревенская жизнь в Яшезере окончательно замерла.

28 сентября 2016 в Яшезере начато строительство храма-часовни во имя святого великомученика Димитрия Солунского. На прилегающей к храму территории находится туристская база.

Население

Примечания

Источники 
 Список населённых мест Олонецкой губернии (1905) https://www.prlib.ru/item/370962
 Список населённых мест Олонецкой губернии (1873) http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16869-vyp-27-olonetskaya-guberniya-po-svedeniyam-1873-goda-1879#mode/inspect/page/118/zoom/6

Населённые пункты Прионежского района 
Населённые пункты Олонецкой губернии